Images steht für:

Images (Klavierstücke)
Images (Popband)
Images (Festival), Festival der Photographie in Vevey, Schweiz